Carty peut faire référence à :

Patronyme 
 Germán Carty, un joueur et entraîneur péruvien de football ; 
 John Carty, un musicien traditionnel irlandais, joueur de fiddle, de banjo, de la guitare et également de la flûte ;
 Paddy Carty, un flûtiste traditionnel irlandais ;
 Thomas Carty, un joueur de hockey sur glace canadien.

Homonymie de patronyme